Singles
 Oh Yeah (Ash) - single van Ash
 Oh Yeah (Chickenfoot) - single van Chickenfoot
 Oh Yeah (Foxy Brown) - single van Foxy Brown
 Oh Yeah (GD & TOP) - single van GD & TOP
 Oh Yeah (Rottin Razkals) - single van Rottin Razkals
 Oh Yeah (Roxy Music) - single van Roxy Music
 Oh Yeah (The Subways) - single van The Subways
 Oh Yeah (Taxiride) - single van Taxiride
 Oh Yeah (Yello) - single van Yello
 Oh Yeah! (Green Day) - single van Green Day
 Oh Yeah! (Princess Princess) - single van Princess Princess
 O Yeah (End of Fashion) - single van End of Fashion
 Oh Yeah (Work) - single van Lil' Scrappy

Albums
Oh Yeah (Charles Mingus) - album van Charles Mingus
Oh Yeah? (album) - album van Jan Hammer
Ooh Yeah! (album) - album van Hall & Oates
Oh Yeah! (album) - album van KC and the Sunshine Band

Overig
 Oh, Yeah? - Amerikaanse film
 Oh Yeah! Cartoons - Amerikaans televisieprogramma